Der Begriff Stolzenfels bezeichnet

 Koblenz-Stolzenfels, Stadtteil der kreisfreien Stadt Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Schloss Stolzenfels, Schloss im Mittelrheintal über Koblenz-Stolzenfels
 Stolzenfels (Schiff, 1882), Frachtschiff der Bremer Reederei Deutsche Dampfschiffahrtsgesellschaft Hansa
 Stolzenfels (Schiff, 1914), Fahrgastschiff, aus dem später das Typschiff für die Stadtbezirksklasse 2 wurde
 Stolzenfels, ehemaliger Name eines Berliner Fahrgastschiffs, siehe Kelch (Schiff, 1936)
 Stolzenfels (Schiff, 1979), Ausflugsschiff der Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt AG

Siehe auch:

 Stolzeneck